Il Mundialito 1984 fu la seconda edizione del Mundialito, competizione a inviti per nazionali di calcio femminile. Si disputò a Caorle e Jesolo, in Italia, dal 19 al 26 agosto 1984.

L' vinse il titolo per la seconda volta battendo in finale la  per 3-1.

Prima fase

Incontro per il 3º posto

Finale

Collegamenti esterni 
Mundialito su RSSSF.com

Calcio nel 1984